Натуральне число 830
 830 рік до нашої ери
 830 рік нашої ери